Eric Lindroth – pallanuotista statunitense
 Helen Lindroth – attrice svedese naturalizzata statunitense
John Lindroth – astista finlandese
John Lindroth – ginnasta finlandese